Défis et Sortilèges est une série de livres-jeux composée de huit livres, parue initialement chez Gallimard, elle fait partie de la collection Un livre dont vous êtes le héros.

Composition de la série 
 Caïthness l'Élémentaliste.
 Keldrilh le Ménestrel.
 Péreim le Chevalier.
 Kandjar le Magicien.
 Les Héritiers de Dorgan.
 Le Sanctuaire des Horlas.
 La Huitième Porte.
 L'Ultime Réincarnation.

Liens externes

Références 

Un livre dont VOUS êtes le héros